Jessica Allen peut désigner :
  (née en 1989), une cycliste britannique ;
 Jessica Allen (née en 1993), une cycliste australienne.